Мала́хов () — русская фамилия, образованная от имени Малахия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии. Также топоним.

Малахов 
 Малахов, Алексей Стефанович (род. 1939) — ректор Академии менеджмента и агробизнеса нечернозёмной зоны РФ.
 Малахов, Анатолий Алексеевич (1907—1983) — геолог, писатель-фантаст и популяризатор науки.
 Малахов, Андрей Николаевич (род. 1972) — телеведущий, шоумен и продюсер.
 
 Малахов, Валерий Павлович (род. 1941) — ректор Одесского национального политехнического университета.
 Малахов, Василий Яковлевич (1873—1937) — священник Русской православной церкви, священноисповедник.
 
 
 Малахов, Геннадий Петрович (род. 1954) — автор книг по «естественным» способам оздоровления, телеведущий.
 Малахов, Георгий Михайлович (1907—2001) — советский и украинский учёный в области горного дела, доктор технических наук, профессор, академик АН УССР.
 Малахов, Евгений Борисович (род. 1982) — российский футболист.
 Малахов, Иван Павлович (род. 1953) — губернатор Сахалинской области.
 
 Малахов, Ксенофонт Михайлович (1905—1984) — советский военный деятель, Генерал-лейтенант танковых войск (1945 год).
 Малахов, Казимир Людвигович (1899—1980) — русский и советский футболист, российский актёр.
 
 
 
 Малахов, Сергей Арсеньевич (1902—1973) — поэт, литературовед, критик.
 Малахов, Юрий Николаевич (1925—1944) — гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза.

Составные фамилии 
 Малахов фон Малаховский, Пауль Йозеф (1713—1775) — немецкий кавалерийский генерал.

Топоним 
 Малахов — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.



Прочее 
 Малахов+ — ток-шоу «Первого канала».
 Малахов — ток-шоу телеканала «Россия-1».
 Малахов+ — ток-шоу телеканала «Лимончик».

См. также 
 Малахов курган
 Малаховка
 Малаховские Выселки
 
 Малакофф

Примечания